Een voorgestelde naam voor de provincie Antwerpen
 In Nederland gebruikt: voor het midden van de provincie Noord-Brabant
Afgeleide benamingen zijn:
 De Midden-Brabantse dekzandrug in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noordoosten van de provincie Antwerpen.
 Midden-Noord-Brabants of Midden-Brabants: de dialecten van het midden van Noord-Brabant
 De Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg
 De Politie Midden- en West-Brabant
 De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant